

Biografia

Nascido em Touros, Rio Grande do Norte (Brasil), no ano de 1887, José Porto Filho, foi um poeta popular.  

Filho de José Martins de Vasconcellos e Isabel Emiliana Porto, morou, ainda quando jovem, em Belém do Pará onde trabalhou na estrada de Ferro Belém-Bragança e colaborou na Folha do Pará. Casou-se com Maria Alves de Souza Porto, em 1917, e mudou-se para Recife, no ano de 1921, tendo 2 filhos: Euridice e José Erasmo. Em Touros, foi comerciante e professor; ocupou o cartório e foi Prefeito entre os anos de 1932 e 1935. Em janeiro de 1936, voltou para Recife aonde editou seu livro "Emoções Rimadas" pela gráfica do Diário de Garanhuns e trabalhou pelo Fomento Agrícola, também, na cidade de Garanhuns. Nos anos 50, foi morar com a família no Rio de Janeiro, sendo diretor do Club de Regatas Vasco da Gama. Porto Filho faleceu, em 1958, vítima de uremia.

Emoções Rimadas
Suas mais famosas poesias, são: Ode a Touros, Adeus a Touros, Praieira de Touros, Galo de Campina, Luar de Touros e Parracho Seco.

Fundação
Fundação José Porto Filho, na cidade de Touros.

Palácio Porto Filho 
A sede da Prefeitura Municipal de Touros, Rio Grande do Norte, fica localizada no Palácio Porto Filho. http://touros.rn.gov.br/
Poetas do Rio Grande do Norte